Het seizoen 1941/1942 was het 31e jaar in het bestaan van de Zwolse voetbalclub P.E.C.. De club kwam uit in de Eerste klasse Oost en eindigde op de zevende plaats.

Wedstrijdstatistieken

Eerste klasse Oost

Selectie

Statistieken P.E.C. 1941/1942

Eindstand P.E.C. in de Nederlandse Eerste klasse Oost 1941 / 1942

Topscorers

Punten per speelronde

Punten na speelronde

Doelpunten per speelronde

Zie ook
 P.E.C.
 Eerste klasse Oost seizoen 1941/42

1941/42
Nederlandse voetbalclub 1941/42